Amerikai Egyesült Államok
 Manley (Illinois)
 Manley (Minnesota)
 Manley (Nebraska)